Luftkreuzung bezeichnet: 

 Eine spezielle Form der Zugkreuzung, siehe Zugkreuzung#Luftkreuzung.
 In der Luftfahrt einen speziellen Navigationspunkt, siehe Intersection.